Las pulgas (Siphonaptera) son un orden de parásitos externos que viven de la sangre de mamíferos y pájaros.

Biología 
 Pulga de mar, algunas especies de pequeños crustáceos:
 Talitrus saltator
 Emerita analoga

Geografía 
 Pulga (California), una localidad de Estados Unidos.

Juegos 
 Pulga saltarina, un juego infantil de habilidad psicomotora.
 La Pulga, un videojuego de 1983.

Deportes 
 Lionel Messi, futbolista argentino apodado la Pulga.

Otros casos 
 Guerra de la pulga, táctica guerrillera de acoso constante.
 Mercadillo o Feria de pulgas o Feria de las pulgas, mercado ambulante que se instala generalmente al aire libre en uno o varios días determinados de la semana.